Mužská čtyřhra Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu konaného v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Titul obhajovali Australané Thanasi Kokkinakis s Nickem Kyrgiosem, kteří před prvním hracím dnem odstoupili pro natržený meniskus Kyrgiose.

Nizozemec Jean-Julien Rojer usiloval o zkompletování kariérního grandslamu v mužské čtyřhře, ale v páru s Marcelem Arévalem dohrál ve čtvrtfinále. 

Nizozemec Wesley Koolhof s Britem Nealem Skupskim si čtvrtfinálovou účastí zajistili návrat do čela světového žebříčku ATP ve čtyřhře, kde po dvou týdnech vystřídali Rajeeva Rama.

První grandslam pro Rinkyho Hijikatu a Jasona Kublera 
Vítězi se stali Australané Rinky Hijikata a Jason Kubler, kteří ve finále za 85 minut zdolali monacko-polský pár Hugo Nys a Jan Zieliński poměrem 6–4 a 7–6. Oba společně odehráli první čtyřhru a každý z nich teprve druhou deblovou soutěž na turnajích velké čtyřky. Pro nízké žebříčkové postavení museli obdržet divokou kartu, když Hijikata figuroval až na 277. a Kubler na 163. místě deblové klasifikace. Bodový zisk je po skončení premiérově posunul do elitní světové stovky i padesátky, do čtvrté světové desítky. Ve třetím kole přitom odvrátili mečbol Brkićovi s Escobarem. Hijikata i Kubler získali první titul na grandslamu i okruhu ATP Tour. Australané se stali pátou nenasazenou dvojicí, a první na divokou kartu v otevřené éře, která vyhrála Australian Open. Hugo Nys se jako první Monačan probojoval do semifinále a finále grandslamu.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská čtyřhra